Адди́с-Абе́ба:

 Аддис-Абеба — столица Эфиопии.
 Аддис Абеба — группа.
 Аддис-Абеба — стадион в Аддис-Абебе.